Eerste klasse Basketbal (dames) seizoen 1995-1996 - België
 Eerste klasse 1995-96 (basketbal België)
 Eerste klasse 1995-96 (voetbal België)
 Eerste klasse 1995-96 vrouwen (voetbal Frankrijk)